Aninga pode referir a:
 (Aninga:) um bairro da cidade de Parintins-AM;
 ou ainda duas espécies de planta:
 filodendro-imperial (Philodendron speciosum)
 aninga-açu (Montrichardia linifera)
Desambiguação